Geografia:
 Xiva (Foia de Bunyol), municipi valencià de la comarca de la Foia de Bunyol.
 Xiva de Morella, localitat valenciana del municipi de Morella (els Ports).
 Religió: Xiva (hinduisme), divinitat de l'hinduisme.
 Biografies: Xiva, sobrenom de Catalina Pocoví Mayol